La liste des gares de la ligne d'Aire-sur-la-Lys à Berck-Plage est présentée sous la forme d'un tableau, qui liste les gares et haltes ayant été desservies par cet ancien chemin de fer métrique.


(Les gares indiquées en gras sont des gares de bifurcation, de correspondance avec la SNCF et/ou terminus.)

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
Schéma de la ligne d'Aire-sur-la-Lys à Berck-Plage

Ligne d'Aire-sur-la-Lys à Berck-Plage